New Wave steht für:

 New Wave, eine Strömung der Populärmusik in den 1970er- und 1980er-Jahren
 New Wave (Software), eine objektorientierte grafische Benutzeroberfläche von Hewlett-Packard
 New Wave (Literatur), eine Stilrichtung der Science-Fiction-Literatur in den 1960er-Jahren
 New Wave (Unternehmen), ein Sportartikelhersteller mit Sitz in Berlin

 New Wave (Film), ein französischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2007; Regie: Gaël Morel

Siehe auch:
 Neue Welle